Нассау (округ, Флорида)
Нассау (округ, Нью-Йорк)